Con el término Vilama se puede estar haciendo referencia a:
  
 El cerro Vilama o volcán Vilama, una montaña situada en el límite argentino-boliviano;
 La laguna de Vilama, un cuerpo acuático de altura situado en el norte de la provincia de Jujuy, Argentina;
 El sitio Ramsar Lagunas de Vilama, un área de conservación situada en el norte de la provincia de Jujuy, Argentina; o
 El sistema de lagunas de Vilama-Pululos, un área de conservación situada en el norte de la provincia de Jujuy, Argentina.